163 pułk rezerwowy – pułk wojny polsko-bolszewickiej; po rozwiązaniu 1 kompania wcielona do 64 pp, 2 kompania do 66 pp, 3 kompania do 65 pp, a 4 kompania do 63 pp
 163 Pułk Piechoty (1939)